ZKL steht als Abkürzung für:
 Powiat Kołobrzeski in Polen als Kfz-Kennzeichen
 Závody kuličkových ložisek, ein tschechischer Eishockeyklub, heute HC Kometa Brno
 Zentrale für Klassenlektüre für die deutschsprachige Schweiz
 Zentrale Koordination Lehrerausbildung am Zentrum für Lehrerbildung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
 Zukunftskommission Landwirtschaft

Abkürzung